Whitea är ett släkte av insekter. Whitea ingår i familjen Thericleidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Whitea